Franz Schilcher ist der Name folgender Personen:

* Franz Schilcher (Theologe) (1660–1729), bayerischer Jesuit, Philosoph, römisch-katholischer Theologe, Hochschullehrer und Rektor
 Franz Schilcher (Eishockeyspieler) (* 1943), österreichischer Eishockeyspieler, Olympiateilnehmer 1968 und 1976
 Franz Sales von Schilcher (1766–1843), Beamter, Forstwirt, Finanzfachmann
 Franz von Schilcher (1836–1931), deutscher Jurist